określenie systemów kolei miejskich w krajach niemieckojęzycznych
 Stadtbahn Stuttgart – system kolei miejskiej w Stuttgarcie
 Stadtbahn w Wiedniu – system kolei podmiejskiej w Wiedniu
 Stadtbahn Zug – system kolei miejskiej w szwajcarskim mieście Zug